Золота́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Золота — вулиця в місті Броди.
 Золота вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Золота — вулиця в місті Львів.
 Золота вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці